Xenisthmus är ett släkte av fiskar. Xenisthmus ingår i familjen Xenisthmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Abborrartade fiskar
Xenisthmus